Лайчак () — фамилия словацкого происхождения.

Известные носители 
 Лайчак, Милан (1926—1987) — словацкий поэт, переводчик и прозаик, дипломат.
 Лайчак, Мирослав (род. 1963) — словацкий политик и дипломат, вице-премьер и министр иностранных дел Словакии.